Sankt Damian ist die Bezeichnung

 einer Reihe von Kirchen, siehe Cosmas-und-Damian-Kirche
 des Heiligen gleichen Namens, siehe Cosmas und Damian